, также Хо́ндо (), Ниппо́н (; ныне малоупотребительные названия) — крупнейший остров Японского архипелага. Омывается Тихим океаном и его морями — Японским и Внутренним Японским.

География 

Длина острова 1300 км, ширина варьирует от 50 до 230 км, его суммарная площадь составляет 227 969,74 км², примерно 60 % всей площади Японии. Остров Хонсю чуть меньше острова Великобритания (Британские острова). Протяжённость береговой линии 5450 км.

Самая северная точка острова — мыс Омадзаки (41°33′ с. ш.), самая южная — мыс Куресаки (33°26′ с. ш.). Протяжённость территории острова с севера на юг — 903,5 км. Самая западная точка — мыс Бисянохана (130°51′ в. д.), самая восточная — мыс Тодогасаки (142°4′ в. д.). Протяжённость территории острова с запада на восток — 986 км.

Рельеф Хонсю гористый. Среди гор много вулканов. Крупнейший из них — Фудзияма (3776 м), является символом Японии. Благодаря ему Хонсю является 7-м по высоте островом мира. Крупнейшая река острова — Синано. Климат Хонсю очень разнообразен — от континентального на севере до субтропического на юге. Горы острова создают разницу в климате юго-восточной (тихо-океанской) и северо-западной (Японского моря) частей острова.

На Хонсю часто случаются землетрясения, поскольку остров находится на стыке трёх формационных плит. Крупнейшие разломы —  и Фосса магна.

Регионы и префектуры 
Остров условно разделён на пять регионов: Тюгоку (западный), Кансай (южный, восточней от Тюгоку), Тюбу (центральный), Канто (восточный) и Тохоку (северный). Регионы делятся на 34 префектуры, включая Токио. В состав префектур, помимо территории Хонсю, входят некоторые мелкие острова, в том числе Огасавара, Садо, Идзу-Осима, Авадзи.

 Список регионов и префектур 
 Кансай — префектуры Миэ, Сига, Киото, Осака, Хиого, Нара, Вакаяма.
 Канто — префектуры Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава.
 Тохоку — префектуры Аомори, Иватэ, Мияги, Акита, Ямагата, Фукусима.
 Тюбу — префектуры Ниигата, Тояма, Исикава, Фукуи, Яманаси, Нагано, Гифу, Сидзуока, Айти.
 Тюгоку — префектуры Тоттори, Симане, Окаяма, Хиросима, Ямагути.

Города 
На острове Хонсю расположены крупнейшие японские города: Токио, Иокогама, Осака, Нагоя, Киото, Хиросима и др.

Население 
До конца XIX века остров населяли также айны, которые были полностью вытеснены на остров Хоккайдо японцами. Население острова составляет 104 млн жителей (2017) — это около 75 % всего населения страны.

См. также 
 География Японии
 Хоккайдо
 Кюсю
 Сикоку

Примечания

Литература 
 『角川日本地名大辞典』全50巻、東京：角川書店、1987-1990 («Большой словарь названий местностей Японии издательства Кадокава». В 50 томах, Токио: Кадокава сётэн, 1987—1990)
 

 
Острова Японии
Острова Тихого океана